Kyrkogårdsö kan syfta på:

 Kyrkogårdsö – en ö i Kotka stad, Kymmenedalen, se Kirkonmaa
 Kyrkogårdsö, Kökar – en ö i Kökars kommun, Åland.

Se även
 Kyrkogårdsön